

Geografia

Austria 
 Anger – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Weiz

Francja 
 Le Thuit-Anger – gmina

Niemcy 
 Anger – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Berchtesgadener Land
 Anger – tereny zielone we Frankfurcie nad Odrą

Osoby 
 Kenneth Anger – amerykański reżyser
 Per Anger – dyplomata szwedzki

Inne 
 Anger – grupa muzyczna

Zobacz też 
 Angern
 My Guardian Anger
 St. Anger
 St. Anger – singel